Диза — род многолетних травянистых растений, включённый в трибу Ятрышниковые (Orchideae) семейства Орхидные (Orchidaceae).
 (1319) Диза — типичный астероид главного пояса, который был открыт 19 марта 1934 года.
 Чернушка диза — дневная бабочка из семейства бархатниц, вид рода Erebia.
 Калъат-Диза — город на северо-востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Сулеймания.